Il Corsica Marina Seconda è un traghetto di proprietà della compagnia di navigazione Corsica Ferries - Sardinia Ferries.

Caratteristiche 
Il traghetto è mosso da due motori diesel Krupp-MaK 12M551AK eroganti ciascuno una potenza di 5178 kW a 400 giri/min, per un totale di 10356 kW. L'unità può raggiungere una velocità massima di 18 nodi e può trasportare fino a 1500 passeggeri e 480 veicoli. I servizi a bordo includono un ristorante, un bar, una caffetteria, una boutique e una sala giochi per bambini.

Servizio 
Il traghetto fu costruito presso i cantieri navali Rickmers di Bremerhaven, nella ex Germania Ovest, per conto della compagnia di navigazione svedese Stena Line. Prima di una serie di quattro navi gemelle, il traghetto fu varato il 3 febbraio 1974 ed entrò in servizio nel dicembre seguente. Per l'epoca si trattava di un progetto piuttosto innovativo poiché la conformazione squadrata della nave, soprattutto a poppa, garantiva più spazio a bordo rispetto ad altre tipologie di traghetti e permetteva di trasportare un maggior quantitativo di passeggeri e veicoli. Battezzata con il nome di Stena Nautica, subito dopo la consegna alla compagnia proprietaria la nave fu noleggiata alla canadese Marine Atlantic e cambiò nome in Marine Nautica, prestando servizio sui collegamenti tra North Sydney e Port-Aux-Basques. Il traghetto passò definitivamente alla Marine Atlantic nel 1979.

Nel giugno 1986 il traghetto venne acquistato dalla compagnia italo-francese Corsica Ferries - Sardinia Ferries, che lo ribattezzò Corsica Marina II. Il 26 luglio 1994, durante una traversata verso la Corsica, si sviluppò un incendio in una zona del traghetto riservata all'equipaggio; nonostante ciò la nave riuscì ad arrivare regolarmente a destinazione, riportando danni limitati. Nel 1999 la nave cambiò nome in Corsica Marina Seconda. Nella primavera del 2018 la nave era stata messa sulla tratta Trapani-Pantelleria per sostituire il traghetto Paolo Veronese. 

Dall'estate 2021 è sulla rotta Livorno-Bastia.

Navi gemelle 
 Sardinia Vera (ex Stena Atlantica)
 Moby Vincent (ex Stena Normandica)
 Al Mansour (ex Stena Nordica)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
  Scheda dettagliata con dati tecnici, storia di entrambe le navi, piano nave.

Traghetti della Stena Line
Traghetti della Corsica-Sardinia Ferries